Tolsti Vrh je ime več naselij v Sloveniji: 
 Tolsti Vrh, občina Dravograd
 Tolsti Vrh, občina Litija
 Tolsti Vrh, občina Slovenske Konjice
 Tolsti Vrh, občina Šentjernej
 Tolsti Vrh pri Mislinji, občina Mislinja
 Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem, občina Ravne na Koroškem
 za imena vzpetin glej Tolsti vrh

Naselja v Sloveniji